Autivièla, Sent Martin e Vidèren (en francès Autevielle-Saint-Martin-Bideren, en basc Autile) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó de Sauvatèrra de Biarn